Conor O'Farrell – attore statunitense
 Frank O'Farrell – ex calciatore e allenatore di calcio irlandese
 Maggie O'Farrell – scrittrice nordirlandese